Радек Тёупал (; ) — чехословацкий и чешский хоккейный центральный нападающий и тренер. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года и чемпионата мира 1993 года.

Биография 
Радек Тёупал начал свою карьеру в клубе «Ческе-Будеёвице». С 1982 года играл в чемпионате Чехословакии за основную команду. В 1990 году на один год перешёл в армейскую команду «Дукла Тренчин». В 1990 году уехал в Финляндию, где играл два сезона за команду ХПК. В 1993 году вернулся в «Ческе-Будеёвице», где провёл следующие 7 сезонов. Его последним клубом был австрийский «Капфенберг».

Помимо клубов с 1989 по 1994 год играл за сборные Чехословакии и Чехии. Самым главным успехом в карьере стала бронзовая медаль Олимпийских игр 1992 года в Альбервилле.

После окончания карьеры в 2001 году остался в хоккее. Играет за ветеранскую сборную Чехии. В сезоне 2009/10 был главным тренером юниорской сборной Чехии (до 16 лет).

Достижения 
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 в составе сборной Чехословакии
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1993 в составе сборной Чехии
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1984 и чемпионата Финляндии 1993
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 1995
 Лучший бомбардир чемпионата Чехословакии 1991 (82 очка)
 Лучший ассистент чемпионата Чехословакии 1991 (60 передач) и чемпионата Чехии 1998 (41 передача)

Статистика 
 Чемпионат Чехии (Чехословакии) — 601 игра, 605 очков (227+378)
 Сборная Чехословакии — 52 игры, 7 шайб
 Сборная Чехии — 24 игры, 5 шайб
 Чемпионат Финляндии — 104 игры, 108 очков (37+71)
 Чемпионат Австрии — 42 игры, 49 очков (24+25)
 Чемпионат Германии — 20 игр, 20 очков (6+14)
 Всего за карьеру — 843 игры, 306 шайб

Примечания 

Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК «Розенхайм»
Игроки ХК «Капфенберг»
Хоккейные тренеры Чехии
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»